QLC steht als Abkürzung für

 Quarterlife Crisis, einen Lebensabschnitt in der Adoleszenz
 Quadruple Level Cells, eine Art von Flash-Speicherzellen

Abkürzung